Tělovýchovná jednota Sapeli Polná je český fotbalový klub z města Polná, hrající od sezóny 2011/12 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1978 pod názvem TJ Vysočina Janovice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu ve Stáji.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1978 – TJ Vysočina Janovice (Tělovýchovná jednota Vysočina Janovice)
 1996 – TJ Sapeli Janovice (Tělovýchovná jednota Sapeli Janovice)
 2011 – TJ Sapeli Polná (Tělovýchovná jednota Sapeli Polná)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2003/04: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo SK FC Doubravník.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Polná, Sapeli
Polná, Sapeli
Sportovní kluby v Polné
Fotbal v Polné